Oehlen kan verwijzen naar:

Jos Oehlen, een Nederlandse beeldhouwer
Albert Oehlen, schilder
Markus Oehlen, Duits artiest
Mischa Oehlen, een Nederlandse regisseur